Mallaig est une ville canadienne de l'Alberta
 Mallaig est un port écossais des Highlands.